Вторая сборная Шотландии по футболу также известная, как Шотландия (B) () — вторая национальная сборная команда Шотландии, является ближайшим резервом основной сборной страны.

Управляется и контролируется Шотландской футбольной ассоциацией.

Концепция и история Второй сборной Шотландии 

Вторая сборная Шотландии была создана и задумана для просмотра игроков, которые считаются кандидатами в первую сборную страны. В основном, команда проводит матчи со вторыми сборными других стран.

Вторую национальную команду Шотландии часто называют Будущей сборной Шотландии (), по термину, введённому бывшим наставником «тартановой армии», Берти Фогтсом.

Свой первый матч Вторая сборная Шотландии провела 11 ноября 1952 года против Франции (B). Поединок проходил в Тулузе и закончился безголевой ничьей.

В сезонах 2002/03 и 2005/06 шотландцы участвовали в неофициальном Кубке вторых сборных, который проводился среди резервных национальных команд. Сменивший Фогста на посту главного тренера «горцев», Уолтер Смит, отказался от практики игр на данном турнире, мотивируя это решение «перегруженностью календаря в современном футболе».

На сегодняшний день вторая «тартановая армия» провела 27 игр в период с 1952 по 2009 год.

Список матчей Второй сборной Шотландии

Состав 

Список футболистов, которых главный тренер, Крейг Левейн, вызвал для участия в матче против второй сборной Северной Ирландии, состоявшегося 6 мая 2009 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

См. также 
 Сборная Шотландии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Матчи Второй сборной Шотландии на сайте Шотландской футбольной ассоциации 

Сборная Шотландии по футболу
Шотландия